Zboží bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Zboží, Ortsteil von Dvůr Králové nad Labem, Okres Trutnov
 Zboží (Habry), Ortsteil von Habry, Okres Havlíčkův Brod
 Zboží, Ortsteil von Úbislavice, Okres Jičín 

 Kamenné Zboží, Gemeinde im  Okres Nymburk 
 Malé Zboží, Ortsteil von Poděbrady, Okres Nymburk 
 Velké Zboží, Ortsteil von Poděbrady, Okres Nymburk